Albrecht VI van Oostenrijk bijgenaamd de Verkwister (Wenen, 18 december 1418 - aldaar, 2 december 1463) was van 1424 tot aan zijn dood medehertog van Binnen-Oostenrijk en van 1457 tot aan zijn dood mede-aartshertog van Oostenrijk. Hij behoorde tot het huis Habsburg.

Levensloop
Albrecht VI was de tweede zoon van hertog Ernst I van Oostenrijk en diens tweede echtgenote Cymburgis, dochter van hertog Ziemovit IV van Mazovië. 

Na de dood van hun vader in 1424 waren Albrecht VI en zijn broer Frederik V nog minderjarig. Ze werden hierdoor onder het regentschap geplaatst van hun oom Frederik IV, hertog van Voor-Oostenrijk en graaf van Tirol.

In 1436 werd Albrecht volwassen verklaard. In tegenstelling tot zijn broer Frederik V verwierf Albrecht geen volledige heerschappij. Toen in 1439 hertog Frederik IV van Oostenrijk en Albrecht II van Oostenrijk stierven, kreeg Frederik V het regentschap over hun minderjarige zoons Sigismund en Ladislaus Posthumus toegewezen. Hierdoor regeerde Frederik over alle erfelijke landerijen van het huis Habsburg. Dit veroorzaakte fricties tussen Albrecht VI en Frederik V en in 1446 claimde Albrecht de landerijen van Voor-Oostenrijk. 

In 1457 escaleerde het conflict tussen Albrecht en Frederik, die in 1452 als keizer Frederik III heerser van het Heilige Roomse Rijk werd, toen Frederik na het overlijden van Ladislaus Posthumus het aartshertogdom Oostenrijk erfde. Albrecht VI kwam in opstand en bezette in 1458 Opper-Oostenrijk, dat hij vanuit Linz als onafhankelijk vorstendom bestuurde. Nadat hij Frederik belegerd had in de Hofburg van Wenen, bezette hij in 1462 eveneens Neder-Oostenrijk.

In december 1463 stierf Albrecht kinderloos, waarna zijn landerijen terugvielen aan zijn broer Frederik. Hij werd bijgezet in de Stephansdom van Wenen. Albrecht wordt beschouwd als de oprichter van Universiteit van Freiburg, die in 1457 werd gesticht.

Huwelijk
In 1452 huwde hij met Mathilde van de Palts (1418-1482), dochter van keurvorst Lodewijk III van de Palts en weduwe van graaf Lodewijk I van Württemberg-Urach.

Voorouders

Habsburg
Aartshertog van Oostenrijk
Hertog van Oostenrijk
Persoon in de 15e eeuw